Erwin (voornaam)

Personen met de voornaam  Erwin
Erwin l'Ami, Nederlandse schaker
Erwin Koeman, Nederlandse voetballer
Erwin van Krey, Nederlandse kunstschilder
Erwin van Ligten, Nederlandse gitarist,zanger, componist en bandleider
Erwin van de Looi, Nederlandse voetballer
Erwin Mortier, Belgische schrijver
Erwin Mulder, Nederlandse doelman
Erwin Nijboer, Nederlandse wielrenner
Erwin Olaf, Nederlandse fotograaf
Erwin Rommel, een Duitse veldmaarschalk in de Tweede Wereldoorlog
Erwin Rösener, Duitse politicus en officier in de Tweede Wereldoorlog
Erwin Schrödinger, Oostenrijkse natuurkundige
Erwin Schulhoff, Tsjechische componist
Erwin Vandenbergh, Belgische voetballer

Personen met de achternaam Erwin
Bill Erwin, een Amerikaanse acteur
John Erwin, een Amerikaans (stem)acteur
Terry Erwin, een Amerikaans entomoloog

Plaatsen in de verenigde staten:
Erwin (North Carolina)
Erwin (South Dakota)
Erwin (Tennessee)

Werken met Erwin als titel:
Erwin, een stripreeks van Hans G. Kresse